Filtrazione – in chimica, operazione unitaria di separazione utilizzata sia in scala di laboratorio sia in scala industriale
 Filtrazione – in idrologia, processo di passaggio di un fluido attraverso un mezzo poroso, come il terreno
 Filtrazione – concetto della teoria delle probabilità 
 Filtrazione glomerulare – processo fisiologico che avviene nei glomeruli renali, rappresentando il primo stadio della formazione dell'urina